Philipp Fahrbach kan syfta på:

* Philipp Fahrbach den äldre (1815–1885), österrikisk komponist och kapellmästare
 Philipp Fahrbach den yngre (1843–1894), österrikisk violinist och kapellmästare